Rafael Fernández Palenzuela, (Uccle, Bélgica) artísticamente conocido como Capaz, es un rapero residente en Málaga. Es integrante del grupo Hablando en Plata y de Mala Juntera. Sus rapeos están llenos de referencias a los cómics y a películas de horror y ciencia ficción.

Biografía 
Nació en Bélgica, pero a la edad de 8 años se trasladó a Málaga. Antes de ser integrante del grupo Hablando en Plata, participaba en una banda llamada  Síntesis, grupo formado en Fuengirola en el que fusionaban Jazz y Hip Hop. Antes de formar parte de Hablando en Plata ya había colaborado con varios de sus actuales compañeros en algunos temas del grupo maquetero Nazión Sur.

En enero de 2012 se confirma que formará parte de la agrupación coral de rap junto con Zatu, Acción Sánchez y Hazhe, cuyo nombre será Mala Juntera.

Participó en un documental titulado "Vibraciones" y en 2010 publicó con BOA su primer LP en solitario titulado "Último cigarro".

Tras el éxito de su primer trabajo en solitario y sin dejar de lado Hablando en Plata, el 20 de noviembre de 2015 lanza "Superhumano" con Big Hozone acompañándole en las producciones.

Con una voz muy característica, hace gala de un rapeo muy técnico. Y se atreve a utilizar todo tipo de instrumentales otorgándole su toque fresco y dinámico. Se declaraba aficionado a la ciencia ficción, presente en muchas de sus canciones como "La rebelión de las máquinas", "Capítulo IX" o "Illpack".

Discografía

En solitario 
 "Cava Dos Tumbas" (single) (BOA, 2010)
 "Último Cigarro" (LP) (BOA, 2010)
 " Superhumano " (LP), 2015
 " 20 golpes " (LP),(BOA, 2018)

Con Hablando en Plata 
 "Operación Mafia Fantástica" (Maxi) (Zona Bruta, 2000)
 "A sangre fría" (LP) (Zona Bruta, 2001)
 "Supervillanos de alquiler" (LP) (Zona Bruta, 2003)
 "La división de la victoria" (LP) (Zona Bruta, 2006)
 "Libertad/Hambre" (LP) (BOA, 2009)

Con Mala Juntera 
 "CRACKS"  (LP)  (BOA,  2013)

Colaboraciones 
 Nazión Sur "Polvo y Sudor" (1997)
 Nazión Sur "A Través Del Hilo" (1997)
 Frank T "Frases (con Elphomega)" (Frankattack, 1999)
 Elphomega "Demo 2002" (2002)
 Cabal "El Forjador De Pesadillas"(2002)
 995 "995 III - Kompetición" (2003)
 SFDK "2001 Odisea en el lodo"Desafío total (2003) (Como Cappaz)
 Jota Mayúscula "Una Vida Xtra" (2004)
 995 "995 IV - Kompetición2" (2004)
 R de Rumba "Heroína madness (con Sicario (MC))" (R de Rumba, 2004)
 Shotta "Death Wish 5"(La Selva, 2004)
 Elphomega "Homogeddon" (2005)
 Kultama "Nacional e importación" (2006)
 Jota Mayúscula Aguarda "Camaleón" (2006)
 La Mala Rodríguez "Por la noche" (2006)
 VV.AA. "Estilo Hip Hop Vol. 5" (2006)
 Zarman "La presión"(2007)
 El Cerebro "Simbiosis" (2007)
 Picos Pardos "Culpables" (2007)
 Elphomega "El testimonio libra"(2007)
 Shotta "Días son munición"(Sangre, 2008)
 El clan de los Dedeté "Uno de los nuestros" (2009)
 Lexa "Autenticos" (2010)
 Kase-O "Pan caliente" (2010) y "Dando la Nota" (2018).
 Elphomega "Illpack debe morir" (2010)
 Mala Rodríguez "El tiro ese que nos damos" (2010)
 Keith Murray "Caes" (2010)
 Fred Medina "Pasión" (2010)
 Duo Kie "Rapzilla" (2011)
 Falsalarma "A la voz de ya" (2011)
 Acción Sánchez (SFDK) "Flow del 15" (Lista de Invitados, 2011)
 Eptos uno "Ruff K.O." (La Cocina del Infierno, 2012)
 Hazhe "Se fue suave" (Meid in Espein, 2012)
 Mala Juntera "Cracks" (2013)
 SFDK "Las manos en el aire (con Shabu)" (2014)
 El Langui "Colors" (con Sho Hai) (2015)
 Falsalarma "Comida rápida" (con Skone) (La Memoria de Mis Pasos, 2018)

Véase también 
 Hablando en Plata
 Hip Hop

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de Hablando en Plata
 Perfil en Myspace de Hablando en Plata
 Tráiler de Vibraciones
 
Raperos de la provincia de Málaga
Hip hop de Andalucía